L’Eburons Dôme Tongeren est un hall omnisports situé à Tongres, dans le Limbourg belge, où évolue le United HC Tongeren club de première division national.

Événements 
Final Four de la Coupe de Belgique de handball masculin en 2012.
Final Four de la Coupe de Belgique de handball féminin en 2012.

Galeries

Notes et références 

Salle de handball en Belgique
Équipement sportif dans la province de Limbourg (Belgique)
Stade portant le nom d'une ville
United HC Tongeren
Bâtiment à Tongres
Sport à Tongres